Puchar Europy w skeletonie 2018/2019 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w austriackim Igls 16 listopada 2018 roku, a zakończył 26 stycznia 2019 roku w łotewskiej Siguldzie.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Europy w skeletonie
2018 w Europie
2019 w Europie
2018 w skeletonie
2019 w skeletonie